Heumann ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph August Heumann (1681–1764), deutscher Theologe und Polyhistor
 Felix Heumann (1869–1932), deutscher Ingenieur und Unternehmer
 Friederike Heumann (* 1965), deutsche Gambistin
 Fritz Heumann (1835–1905), deutscher Waggonfabrikant
 Georg Daniel Heumann (1691–1759), deutscher Zeichner und Kupferstecher

 Hermann Gottlieb Heumann (1812–1866), deutscher Jurist
 Hermann Heumann (1878–1967), deutscher Ingenieur

 Josef Heumann (* 1964), deutscher Skispringer und Nordischer Kombinierer
 Judith Heumann (1947–2023), US-amerikanische Aktivistin für Behindertenrechte
 Jürgen Heumann (* 1948), deutscher Theologe und Religionspädagoge

 Klaus Gustav Heumann (* 1940), deutscher Chemiker
 Ludwig Heumann (1869–1918), deutscher Pfarrer und Naturheilkundler
 Margot Heumann (1928–2022), deutsch-amerikanische Überlebende des Holocaust
 Paul Ludwig Heumann († 1820), deutscher Architekt
 Peter Ernst Anton Heumann (1823–1902), deutscher Verwaltungsjurist und Politiker
 Theodor Heumann (1914–2002), deutscher Physiker, Metallkundler und Hochschullehrer
 Wolf Heumann, Anführer im bayerischen Volksaufstand 1705

Heumann steht für:
 Heumann Pharma, pharmazeutisches Unternehmen, siehe Torrent Group